Manziquerta (), Manzicerta, Manazquerta (; ) ou ainda Manavazaquerta () é uma cidade e distrito da província de Muş, região da Anatólia Oriental, na Turquia. Em 2010 o distrito tinha  habitantes.

Etimologia 

O nome da cidade foi registrado em armênio clássico como Manavazaquerta (Manavazakert), Manavazquerta (Manavazkert) e Manazquerta (Manazkert). Em armênio médio, grego bizantino e árabe aparece como Manzegerda (Manzgerd) e Manziquerta (Μανζικέρτ) / Mantziquierta (Μαντζικιέρτ) e Manazjirde (Manazjird), indicando que o armênio clássico Manazquerta deve ter sido a forma original, enquanto Manavaz(a)querta foi uma formação etimológica popular associada aos Manavázios, um dos clãs de nacarares (nobres) do Reino da Armênia que habitou a região.

Heinrich Hübschmann propôs, no entanto, que Manazquerta pode ser a abreviação de Manavazaquerta, enquanto W. Belck assumiu que na primeira parte do nome está escondido o nome urártico do rei Menua . A suposição surgiu do fato de terem sido achadas várias inscrições dele na área, sendo que numa delas é dito que fundou Menuaina (Menuahina, ou seja, "cidade de Menua"). Caso seja concreta a ideia, a forma Manavazaquerta se originou através de uma etimologia popular tardia, que indicaria que a memória de Menua sobreviveu até um período relativamente tardio durante o período arsácida, pois cidades com o sufixo -kert (*-kerta) não são atestadas antes desse período.

História

Antiguidade 
A cidade chegou a ficar sob o controle do Império Romano no , mas logo depois foi perdida. A cidade chegou a ficar até o  sob o domínio da família Manavázio, mas o rei   ordenou que todos os membros fossem postos à espada.

Idade Média 

Durante o , a região da Armênia foi capturada pelo Califado Abássida, incluindo a cidade de Manziquerta. Entre 860 e 964, a cidade foi a capital do Emirado Cáicida. Em 968, o general romano Bardas Focas, o Jovem, capturou a cidade, incorporando-a ao catepanato (unidade administrativa) do Império Bizantino. Em 1054, exércitos seljúcidas tentaram conquistá-la, mas foram malsucedidos por causa da guarnição bizantina de Basílio Apocapes. Em 1071, houve uma batalha decisiva, a batalha de Manziquerta, na qual bizantinos e turcos seljúcidas se enfrentaram. O resultado foi que os bizantinos foram derrotados e o sultão Alparslano capturou o imperador Romano IV Diógenes que só foi resgatado pelos bizantinos depois de um pagamento elevado de resgate. Com a derrota, foi-se estabelecido o Sultanato Seljúcida de Rum, sultanato este que avançou sobre o baluarte bizantino, a Anatólia. Em 1515, o Império Otomano capturou a cidade.

Idade Contemporânea 

No ano de 1915, Manziquerta tinha uma população de cerca de 5 mil pessoas, a maioria armênios. A economia girava, como em outras cidades turcas, em torno do comércio de grãos e da produção artesanal. Nesse ano, os armênios nessa região sofrearam um massacre e muitos em Manziquerta também foram alvo desse massacre. Atualmente, a cidade faz parte da República da Turquia. A principal fonte de renda é a agricultura e a pecuária, sendo que os principais produtos agrícolas são trigo, beterraba, cevada, grão de bico, lentilhas e feijão. A cidade tem dois hotéis: o Real Hotel Cocoon e o Serhat Hotel. A cidade tem um castelo que provavelmente remonta à Idade Média.

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 

Localidades da Turquia